Mercury – dawna amerykańska marka samochodów należąca do koncernu Ford Motor Company
 Mercury – wyspa w Namibii
 Mercury – archipelag wysp w Nowej Zelandii
 Mercury – miejscowość we Francji
 Program Mercury – amerykański program załogowych lotów kosmicznych
 Mercury – czasopismo naukowe wydawane przez Towarzystwo Astronomiczne Pacyfiku
 Freddie Mercury – lider grupy Queen
 Mercury Prize – nagroda muzyczna
 Mercury Records – wytwórnia płytowa
 Mercury – seria amerykańskich wojskowych sztucznych satelitów
Mercury - Act 1 – piąty studyjny album amerykańskiej grupy Imagine Dragons

Zobacz też 
 Merkury

az:Merkuri